Ørsted Sogn henviser til flere artikler:
 Ørsted Sogn (Assens Kommune) – et sogn i Assens Kommune (tidligere Glamsbjerg Kommune) og i Assens Provsti
 Ørsted Sogn (Norddjurs Kommune) – et sogn i Norddjurs Kommune (tidligere Rougsø Kommune) og i Norddjurs Provsti
 Ørsted Sogn (Roskilde Kommune) – et sogn i Roskilde Kommune (tidligere Ramsø Kommune) og i Roskilde Domprovsti